

Тупа — село, громада округу Левіце, Нітранський край.

Тупа — річка в межах Чортківського і Заліщицького районів Тернопільської області.

 Тупа — верховний бог у віруваннях південноамериканських індіанців гуарані.

Див. також 
 Тупий